erdő, biológiai fogalom
 erdő, gráfelméleti fogalom
 Erdő, keresztnév